Concile de Clermont (535)
 Concile de Clermont (549 ou 550),  d'Auvergne, tenu par dix évêques. Les canons du  concile d'Orléans y furent adoptés.
 Concile de Clermont (1095), qui aboutit à l'appel de la première croisade par le pape Urbain II.
 Concile de Clermont (1130)

Voir aussi 
 Concile

Référence